Доме́й () — скандинавская фамилия. Известные носители:
 Домей, Анна (род. 1987) — шведская кёрлингистка.
 Домей, София (род. 1976) — шведская лыжница и биатлонистка.